M57 peut désigner :
 Autoroute britannique M57, rocade nord-est de Liverpool ;
 Instruction budgétaire et comptable M57 ;
 M57, la nébuleuse de la Lyre ;
 M57, un système d'arcade créé par Irem ;
 Zastava M57, un pistolet yougoslave.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres